CA Rosario Central (Argentinië) - Argentijnse voetbalclub
 CA Rosário Central (Sergipe) - Braziliaans voetbalclub